Andy Park peut faire référence à :
 Andy Park (1975-), un artiste de comic book ;
  (1957-), un musicien américain ;
 , un militant anglais.

Voir aussi 
  ;
 , patronyme coréen.